La saison 1986-1987 de Division 2 est la  du championnat d'Algérie de seconde division. Trois groupes de 16 clubs composent le championnat. Au terme de la saison, les promus en Division 1 sont l'USK Alger, la MB Skikda et la JCM Tiaret, vainqueurs respectifs des groupes Centre, Est et Ouest.

Résumé de la saison

Classements finaux 
Le classement est établi sur le barème de points suivant : une victoire vaut 2 points, un match nul 1 point et une défaite 0 point.

Groupe centre

classement 

 Tous les clubs ont joué 31 matches sauf le RS Kouba en raison de son forfait.

Résultats

Groupe Est

classement

Résultats

Groupe Ouest

Résultats

Détail des matchs 

 Observations : Les résultats de la  et dernière journée n'ont pas été édité, selon le correspondant de l'un des principaux hebdomadaire sportif nationaux arabophone El-Mountakhab  du samedi 6 juin 1987 / 9 Chouel 1407 de l'hégire, dans sa page 8 (La page 3 sommaire de ce numéro écrit en haut le championnat régional du centre 1986-1987 la dernière journée) pour des raisons techniques. L'article été intitulé : "l'ittihad kahraba (USKA) a débuté le challenge et la terminé en sa faveur (en arabe : "bada'a al sira wa anhahou li salihihi"  page 8)....il faut chercher les résultats de cette journée dans la bibliothèque d' El Hamma (journal El Chaab du 6 ou 7 juin 1987).

Classement des buteurs

Notes et références

Liens externes 
 

 Archives personnelles de M'hammed - cahier spécial du championnat d'Algérie de division deux (à l'époque championnat régional) saison 1986-1987, tirées de la presse écrite algérienne, el-Hadef, el-Mountakheb, el-Moudjahid, el-Chaab et el-Djemhouria.

Voir aussi 
 Championnat d'Algérie de football 1986-1987
 Coupe d'Algérie de football 1986-1987

Articles connexes 

Championnat d'Algérie de football de deuxième division
Football en 1986
Football en 1987
1986 en Algérie
1987 en Algérie